{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98101) - || 2000 RM84 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98102) - || 2000 RZ84 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98103) - || 2000 RX86 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98104) - || 2000 RK87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98105) - || 2000 RK90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98106) - || 2000 RK91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98107) - || 2000 RM91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98108) - || 2000 RP91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98109) - || 2000 RN92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98110) - || 2000 RR92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98111) - || 2000 RX93 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98112) - || 2000 RG94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98113) - || 2000 RN94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98114) - || 2000 RQ95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98115) - || 2000 RF100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98116) - || 2000 RA103 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98117) - || 2000 SP2 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98118) - || 2000 SL3 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98119) - || 2000 SA4 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98120) - || 2000 SK5 || 22 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (98121) - || 2000 SB6 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98122) - || 2000 SW11 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98123) - || 2000 SG15 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98124) - || 2000 SB20 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98125) - || 2000 SB21 || 24 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (98126) - || 2000 SH23 || 26 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (98127) Vilgusová || 2000 SP24 || 24 september 2000 || Ondřejov || L. Šarounová, P. Pravec
|-
| (98128) - || 2000 SS24 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (98129) - || 2000 SD25 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98130) - || 2000 SD28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98131) - || 2000 SX30 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98132) - || 2000 SD37 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98133) - || 2000 SL38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98134) - || 2000 SM39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98135) - || 2000 SO40 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98136) - || 2000 SP40 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98137) - || 2000 SO41 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98138) - || 2000 SW42 || 25 september 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (98139) - || 2000 SG53 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98140) - || 2000 SK54 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98141) - || 2000 SV57 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98142) - || 2000 SX59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98143) - || 2000 SS60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98144) - || 2000 SR61 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98145) - || 2000 SK64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98146) - || 2000 SM64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98147) - || 2000 SR64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98148) - || 2000 ST64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98149) - || 2000 SL65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98150) - || 2000 SO66 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98151) - || 2000 SU66 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98152) - || 2000 SW66 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98153) - || 2000 SY68 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98154) - || 2000 SE69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98155) - || 2000 SF70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98156) - || 2000 SO71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98157) - || 2000 SF73 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98158) - || 2000 ST75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98159) - || 2000 SN76 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98160) - || 2000 SP77 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98161) - || 2000 SG78 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98162) - || 2000 SP78 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98163) - || 2000 SX82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98164) - || 2000 SR84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98165) - || 2000 SP85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98166) - || 2000 ST85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98167) - || 2000 SF86 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98168) - || 2000 SV86 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98169) - || 2000 SB87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98170) - || 2000 SJ87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98171) - || 2000 SD88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98172) - || 2000 SN92 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98173) - || 2000 SO92 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98174) - || 2000 SM93 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98175) - || 2000 SU94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98176) - || 2000 SU95 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98177) - || 2000 SX97 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98178) - || 2000 SU99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98179) - || 2000 SA100 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98180) - || 2000 SJ102 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98181) - || 2000 SC103 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98182) - || 2000 SR105 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98183) - || 2000 SH106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98184) - || 2000 SY106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98185) - || 2000 SN108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98186) - || 2000 SE109 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98187) - || 2000 SO109 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98188) - || 2000 SA110 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98189) - || 2000 SN110 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98190) - || 2000 SL112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98191) - || 2000 SN113 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98192) - || 2000 SM114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98193) - || 2000 SG115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98194) - || 2000 SG116 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98195) - || 2000 SX116 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98196) - || 2000 SZ116 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98197) - || 2000 SQ117 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98198) - || 2000 SJ118 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98199) - || 2000 SQ119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98200) - || 2000 SN121 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten